Tennyson bezeichnet

 Baron Tennyson, erblicher britischer Adelstitel. Namensträger: 
 Alfred Tennyson, 1. Baron Tennyson (1809–1892), britischer Dichter
 David Tennyson, 6. Baron Tennyson (* 1960), britischer Adliger
 Hallam Tennyson, 2. Baron Tennyson (1852–1928), Generalgouverneur Australiens
 Harold Tennyson, 4. Baron Tennyson (1919–1991), britischer Adliger
 Lionel Tennyson, 3. Baron Tennyson (1889–1951), britischer Adliger und Kapitän der englischen Cricket-Nationalmannschaft
 Mark Tennyson, 5. Baron Tennyson (1920–2006), britischer Adliger

Weitere Personen:
 Alan Tennyson (* 1965), neuseeländischer Paläontologe
 Christel Tennyson (1925–2010), deutsche Mineralogin
 Frederick Tennyson (1807–1898), englischer Schriftsteller
 Matt Tennyson (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Orte in den Australien:
 Tennyson (Queensland)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tennyson (Indiana)
 Tennyson (Ohio)
 Tennyson (Texas)
 Tennyson (Wisconsin)

Sonstiges:
 Kap Tennyson, Kap der Ross-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Tennison